Hubbard House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hubbard House (Florida), ID-Nr. 73000601
 Hubbard House (Illinois), ID-Nr. 79003163
 Hubbard House (New York), ID-Nr. 00000575
 Hubbard House (Tennessee), ID-Nr. 73001760